Валера:

Топонимы 
 Валера — город в Венесуэле.
 Валера — округ в Перу.
 Валера-Фратта — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лоди.

Персоналии 

 
 Де Валера, Имон — ирландский революционер, государственный и политический деятель.

Разное 
 Валера — производная форма имени Валерий или Валерия.
 Валера — российский мультсериал, транслировавшийся в 2012 году на телеканале 2x2.
 Валера — маленький ударный кратер в западной части моря Дождей на видимой стороне Луны.
 Валера TV — юмористическое шоу, транслировавшееся в 2012 году на телеканале СТС.
 Валера — песня певицы Афродиты.

См. также 
 Валерий
 Валерия